

Sigle 
 Calea Ferată din Moldova  – ente ferroviario moldavo
 Caminhos de Ferro de Moçambique  – ente ferroviario mozambicano
 Campo di Formazione Metodologica  – 2° campo dell'iter di formazione capi dell'AGESCI
 Cubic feet per minute  – piede cubo al minuto, unità di misura non-SI della portata volumetrica

Codici 
 cfm – codice ISO 639-3 della lingua falam chin

Informatica 
 CFM – estensione file di ColdFusion

Religione 
 C.F.M. – Figlie della Misericordia Francescane

Altro 
 CFM – abbreviazione in codice Morse per Confirm, Conferma
 CFM International  – una delle maggiori aziende in campo di motori aeronautici
 Clorofluorometano  – gas refrigerante